Francis Bacon (filozof)
 Francis Bacon (malarz)